Плутоний — многозначный термин.
 Плутоний — химический элемент под номером 94 в таблице Менделеева.
 Оружейный плутоний — металлическая форма элемента плутоний с высоким содержанием изотопа плутоний-239.
 Плутоний-238 — изотоп химического элемента плутоний с атомной массой 238.
 Плутоний-239 — изотоп химического элемента плутоний с атомной массой 239.
 Плутоний-240 — изотоп химического элемента плутоний с атомной массой 240.

 Плутоний — античное святилище, посвящённое богу подземного царства Плутону.